Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Scourge :
 l', un ancien navire corsaire britannique appelé Transfer, renommé Scourge et déclaré inapte au service et vendu en 1813 ;
 l', le schooner canadien Lord Nelson, capturé par l'US Navy en 1812 et coulé en 1813 ;
 l', un navire à vapeur acheté en 1846 et vendu en 1848.

Scourge